Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute du 6 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Larisa Savchenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Savchenko et Natasha Zvereva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1989
Sport en novembre 1989